Beitl ist der Nachname mehrerer Personen:

Richard Beitl (1900–1982), Volkskundler, Heimatforscher und Schriftsteller
Klaus Beitl (* 1929), Volkskundler und ehemaliger Direktor des Österreichischen Museums für Volkskunde

Siehe auch:
Beitel